Il termine shameless, che in lingua inglese significa "svergognato", "spudorato", può riferirsi a:

Musica 
 Shameless – gruppo musicale hard rock tedesco, formato nel 1989
 Shameless – singolo del cantautore statunitense Billy Joel, del 1989
 Shameless – album del gruppo nordirlandese Therapy?, del 2001
 Shameless – singolo del cantante svizzero Luca Hänni, del 2013
 Shameless – singolo della cantante statunitense Camila Cabello, del 2019

Televisione 
 Shameless – serie televisiva britannica di Channel 4 del 2004
 Shameless – serie televisiva statunitense di Showtime del 2011, rifacimento delle serie britannica

Altri progetti